28-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 13 по 15 октября 1950 года в Париже (Франция). 56 атлетов из 17 стран были разделены на 6 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 30-й чемпионат Европы. Было установлено 2 мировых рекорда.

Общий медальный зачёт чемпионата мира

Медалисты чемпионата мира

Результаты

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

Свыше 82,5 кг

Ссылки 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики
 Протоколы чемпионатов мира по тяжелой атлетике /1946-1991/
 Monde Senior Homme 1950

Международные спортивные соревнования в Париже
Октябрь 1950 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции